Elvstrøm ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Elvstrøm (* 1949), dänischer Tennisspieler
 Paul Elvstrøm (1928–2016), dänischer Segler